Kammersdorf steht für:

 Kammersdorf (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal im Landkreis Regen (Bayerischer Wald)
 Kammersdorf (Stallwang), ein Weiler in der Gemeinde Stallwang im Landkreis Straubing-Bogen (Niederbayern)
 Kammersdorf (Gemeinde Nappersdorf-Kammersdorf), Katastralgemeinde von Nappersdorf-Kammersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kämmersdorf